

Geografia

Francja 
Niemiecka nazwa miejscowości:
 Colmar

Niemcy 
 Kolmar – dawne powiaty

Polska 

Niemiecka nazwa miejscowości:
 Chodzież

Osoby 
 Gertrud Kolmar – niemiecka pisarka

Inne 
 Kolmar Group – szwajcarskie przedsiębiorstwo

Zobacz też 
 Colmar
 Kollmar
 Kreis Kolmar
 Landkreis Kolmar